«Страх сцены» — название фильма:

 Страх сцены — фильм Альфреда Хичкока 1950 года.
 Страх сцены — одно из названий итальянского фильма ужасов 1987 года «Водолей».
 Страх сцены — канадский фильм ужасов 2013 года.